Хроніка Польська (, ) — назва декількох творів середньовіччя і раннього нового часу, присвячених історії Польщі.
 Великопольська хроніка
 Хроніка Польська (1320) — анонімний твір.
 Хроніка Польська (1519) — твір Матвія із Міхова.
 Хроніка Польська, Литовська, Жмудська і всієї Русі (1582) — твір Матвія Стрийковського.
 Хроніка Польська (1597) — твір Мартина Бельського.